Бертран, Луи:

 Бертран, Луи (1731—1812) — швейцарский математик и геолог.
 Бертран, Луи (1856—1943) — бельгийский политический деятель.,
 Бертран, Луи (1866—1941) — французский романист и эссеист. Примечания